<small>
Kaaks |
Kaarst |
Kabelhorst |
Kabelsketal |
Käbschütztal |
Kade |
Kaden |
Kadenbach |
Kahl am Main |
Kahla |
Kahlwinkel |
Kahrstedt |
Kaifenheim |
Kail |
Kaisborstel |
Kaisersbach |
Kaisersesch |
Kaiserslautern |
Kaiser-Wilhelm-Koog |
Kaisheim |
Kakau |
Kakenstorf |
Kakerbeck |
Kalbach |
Kalbe (Milde) |
Kalbe |
Kalbsrieth |
Kalchreuth |
Kalefeld |
Kalenborn |
Kalenborn |
Kalenborn-Scheuern |
Kalkar |
Kalkhorst |
Kalkofen |
Kall |
Kalletal |
Kallmerode |
Kallmünz |
Kallstadt |
Kalt |
Kaltenborn |
Kaltenengers |
Kaltenholzhausen |
Kaltenkirchen |
Kaltenlengsfeld |
Kaltennordheim |
Kaltensundheim |
Kaltental |
Kaltenwestheim |
Kalübbe |
Kambs |
Kamen |
Kamenz |
Kamern |
Kammeltal |
Kammerforst |
Kammerforst |
Kammerstein |
Kamminke |
Kammlach |
Kamp-Bornhofen |
Kampen (Sylt) |
Kämpfelbach |
Kamp-Lintfort |
Kamsdorf |
Kandel |
Kandern |
Kankelau |
Kannawurf |
Kanzach |
Kanzem |
Kapellendorf |
Kapellen-Drusweiler |
Kaperich |
Kappel |
Kappel-Grafenhausen |
Kappeln |
Kappeln |
Kappelrodeck |
Kapsweyer |
Karbach |
Karbach |
Karbow-Vietlübbe |
Karby |
Karenz |
Kargow |
Karl |
Karlsbad |
Karlsburg |
Karlsdorf |
Karlsdorf-Neuthard |
Karlsfeld |
Karlshagen |
Karlshausen |
Karlshuld |
Karlskron |
Karlsruhe |
Karlstadt |
Karlstein am Main |
Karlum |
Karnin |
Karolinenkoog |
Karow |
Karow |
Karrenzin |
Karsbach |
Karsdorf |
Karstädt |
Karstädt |
Karwitz |
Kasbach-Ohlenberg |
Kaschenbach |
Kasdorf |
Kasel |
Kasel-Golzig |
Kasendorf |
Käshofen |
Kasseburg |
Kasseedorf |
Kassel |
Kassieck |
Kassow |
Kastellaun |
Kastel-Staadt |
Kastl |
Kastl |
Kastl |
Kastorf |
Katharinenberg |
Katharinenheerd |
Katharinenrieth |
Käthen |
Kathendorf |
Katlenburg-Lindau |
Kattendorf |
Katzenbach |
Katzenelnbogen |
Katzhütte |
Katzow |
Katzweiler |
Katzwinkel |
Katzwinkel (Sieg) |
Kaub |
Kauern |
Kaufbeuren |
Kaufering |
Kaufungen |
Kaulitz |
Kaulsdorf |
Kausen |
Kavelstorf |
Kayhude |
Kayna | 
Kefferhausen |
Kehl |
Kehlbach |
Kehmstedt |
Kehnert |
Kehrig |
Keidelheim |
Keila |
Kelberg |
Kelbra (Kyffhäuser) |
Kelheim |
Kelkheim (Taunus) |
Kell am See |
Kella |
Kellenbach |
Kellenhusen (Ostsee) |
Kellinghusen |
Kellmünz a.d.Iller |
Kelsterbach |
Keltern |
Kemberg |
Kemmenau |
Kemmern |
Kemnath |
Kemnitz |
Kempen |
Kempenich |
Kempfeld |
Kempten (Allgäu) |
Kenn |
Kentzlin |
Kenzingen |
Kenz-Küstrow |
Keppeshausen |
Kerben |
Kerkau |
Kerken |
Kernen im Remstal |
Kerpen (Eifel) |
Kerpen |
Kerschenbach |
Kerzenheim |
Kescheid |
Kesfeld |
Kesseling |
Kessin |
Kesten |
Kestert |
Ketsch |
Kettenhausen |
Kettenheim |
Kettenkamp |
Kettershausen |
Kettig |
Ketzerbachtal |
Ketzin |
Kevelaer | 
Kickeshausen |
Kiebitzreihe |
Kiedrich |
Kiefersfelden |
Kiel |
Kienberg |
Kierspe |
Kiesby |
Kieselbronn |
Kieve |
Kiliansroda |
Kindelbrück |
Kindenheim |
Kinderbeuern |
Kinding |
Kindsbach |
Kinheim |
Kinsau |
Kinzenburg |
Kipfenberg |
Kippenheim |
Kirburg |
Kirchanschöring |
Kirchardt |
Kirchbarkau |
Kirchberg (Hunsrück) |
Kirchberg |
Kirchberg |
Kirchberg an der Iller |
Kirchberg an der Jagst |
Kirchberg an der Murr |
Kirchberg i.Wald |
Kirchbrak |
Kirchdorf |
Kirchdorf |
Kirchdorf |
Kirchdorf |
Kirchdorf a.Inn |
Kirchdorf an der Amper |
Kirchdorf an der Iller |
Kirchdorf i.Wald |
Kirchehrenbach |
Kircheib |
Kirchen (Sieg) |
Kirchendemenreuth |
Kirchenlamitz |
Kirchenpingarten |
Kirchensittenbach |
Kirchenthumbach |
Kirchgandern |
Kirchgellersen |
Kirchhain |
Kirchham |
Kirchhaslach |
Kirchheilingen |
Kirchheim |
Kirchheim |
Kirchheim |
Kirchheim am Neckar |
Kirchheim am Ries |
Kirchheim an der Weinstraße |
Kirchheim bei München |
Kirchheim i.Schw. |
Kirchheim unter Teck |
Kirchheimbolanden |
Kirchhundem |
Kirch Jesar |
Kirchlauter |
Kirchlengern |
Kirchlinteln |
Kirch Mulsow |
Kirchnüchel |
Kirchroth |
Kirchsahr |
Kirchscheidungen |
Kirchseelte |
Kirchseeon |
Kirchtimke |
Kirchwald |
Kirchwalsede |
Kirchweidach |
Kirchweiler |
Kirchwistedt |
Kirchworbis |
Kirchzarten |
Kirchzell |
Kirf |
Kirn |
Kirnitzschtal |
Kirrweiler |
Kirrweiler (Pfalz) |
Kirsbach |
Kirschau |
Kirschkau |
Kirschroth |
Kirschweiler |
Kirtorf |
Kisdorf |
Kisselbach |
Kissenbrück |
Kissing |
Kißlegg |
Kist |
Kittendorf |
Kittlitz |
Kitzen |
Kitzingen |
Kitzscher | 
Kläden |
Kläden |
Klamp |
Klanxbüll |
Klappholz |
Klausdorf |
Klausdorf |
Klausen |
Kleinaitingen |
Kleinau |
Klein Barkau |
Kleinbartloff |
Klein Belitz |
Klein Bennebek |
Klein Berßen |
Kleinblittersdorf |
Kleinbockedra |
Kleinbodungen |
Kleinbrembach |
Kleinbundenbach |
Klein Bünzow |
Kleinebersdorf |
Kleineutersdorf |
Kleinfischlingen |
Kleinfurra |
Klein Gartz |
Klein Gladebrügge |
Kleinheubach |
Kleinich |
Kleinkahl |
Kleinkarlbach |
Klein Kussewitz |
Kleinlangenfeld |
Kleinlangheim |
Kleinleinungen |
Klein Luckow |
Klein Lukow |
Kleinmachnow |
Kleinmaischeid |
Klein Meckelsen |
Kleinmölsen |
Kleinmühlingen |
Kleinneuhausen |
Kleinniedesheim |
Klein Nordende |
Kleinobringen |
Klein Offenseth-Sparrieshoop |
Kleinostheim |
Klein Pampau |
Kleinpaschleben |
Klein Rheide |
Kleinrinderfeld |
Klein Rodensleben |
Klein Rogahn |
Klein Rönnau |
Kleinschwabhausen |
Klein Schwechten |
Kleinsendelbach |
Kleinsteinhausen |
Klein Trebbow |
Klein Upahl |
Klein Vielen |
Kleinwallstadt |
Klein Wanzleben |
Kleinwelsbach |
Klein Wesenberg |
Klein-Winternheim |
Klein Wittensee |
Klein Zecher |
Klempau |
Kleßen-Görne |
Kletkamp |
Klettbach |
Klettgau |
Klettstedt |
Kletzin |
Kleve |
Kleve |
Kleve |
Kliding |
Klieken |
Klietz |
Klingelbach |
Klingenberg am Main |
Klingenmünster |
Klingenthal |
Klings |
Klink |
Klinken |
Klinkrade |
Klipphausen |
Klitsche |
Klitten |
Klixbüll |
Klobikau |
Klocksin |
Klöden |
Kloschwitz |
Kloster Lehnin |
Kloster Neuendorf |
Kloster Veßra |
Klosterhäseler |
Klosterkumbd |
Klosterlechfeld |
Klostermansfeld |
Klotten |
Klötze |
Klüden |
Kludenbach |
Kluis |
Kluse |
Klüsserath |
Klütz | 
Knau |
Kneese |
Kneitlingen |
Knetzgau |
Knittelsheim |
Knittlingen |
Knopp-Labach |
Knöringen |
Knorrendorf |
Knüllwald | 
Koberg |
Kobern-Gondorf |
Koblentz |
Koblenz |
Kobrow |
Kochel am See |
Köchelstorf |
Köckte |
Ködderitzsch |
Kodersdorf |
Köditz |
Ködnitz |
Köfering |
Kogel |
Kohlberg |
Kohlberg |
Köhlen |
Köhn |
Kohren-Sahlis |
Kolbermoor |
Kolbingen |
Kölbingen |
Koldenbüttel |
Kolitzheim |
Kolkerheide |
Kolkwitz |
Kölleda |
Kollig |
Kollmar |
Kollmoor |
Kollnburg |
Kölln-Reisiek |
Kollow |
Kollweiler |
Köln |
Kolverath |
Kölzin |
Kommen |
Köngen |
Köngernheim |
Königerode |
Königheim |
Königsau |
Königsbach-Stein |
Königsberg i. Bay. |
Königsborn |
Königsbronn |
Königsbrück |
Königsbrunn |
Königsdorf |
Königsee |
Königseggwald |
Königsfeld |
Königsfeld |
Königsfeld |
Königsfeld |
Königsfeld im Schwarzwald |
Königshain |
Königshain-Wiederau |
Königsheim |
Königshügel |
Königslutter am Elm |
Königsmark |
Königsmoor |
Königsmoos |
Königstein |
Königstein (Sächsische Schweiz) |
Königstein im Taunus |
Königswalde | 
Königswartha |
Königswinter |
Königs Wusterhausen |
Konken |
Könnern |
Konnersreuth |
Könnigde |
Konradsreuth |
Konstanz |
Konz |
Konzell |
Kopp |
Korb |
Korbach |
Körbelitz |
Körborn |
Korbußen |
Körchow |
Kordel |
Kördorf |
Korgau |
Körle |
Korlingen |
Körner |
Korntal-Münchingen |
Kornwestheim |
Körperich |
Korschenbroich |
Korswandt |
Korweiler |
Kösching |
Kosel |
Köselitz |
Koserow |
Kospoda |
Kossa  |
Kossebau |
Kößlarn |
Köthel |
Köthel |
Köthen (Anhalt) |
Kötschlitz |
Kottenborn |
Kottenheim |
Kötterichen |
Kottgeisering |
Kottweiler-Schwanden |
Kötz |
Kotzen |
Kotzenbüll |
Kötzschau |
Köwerich |
Koxhausen | 
Kraam |
Krackow |
Kradenbach |
Kraftisried |
Kraftsdorf |
Krähenberg |
Kraiburg a.Inn |
Kraichtal |
Krailling |
Kraja |
Krakow am See |
Kramerhof |
Kranenburg |
Kranenburg |
Kranichfeld |
Kranzberg |
Kratzeburg |
Kratzenburg |
Krauchenwies |
Krauschwitz |
Krauschwitz |
Krausnick-Groß Wasserburg |
Krauthausen |
Krautheim |
Krautheim |
Krautscheid |
Kreba-Neudorf |
Krebeck |
Krefeld |
Kreien |
Kreiensen |
Kreimbach-Kaulbach |
Kreischa |
Krembz |
Kremitzaue |
Kremkau |
Kremmen |
Kremmin |
Krempdorf |
Krempe |
Krempel |
Kremperheide |
Krempermoor |
Krems II |
Kreßberg |
Kressbronn am Bodensee |
Kretz |
Kretzschau |
Kreuth |
Kreuzau |
Kreuzebra |
Kreuztal |
Kreuzwertheim |
Krevese |
Kreypau |
Krickenbach |
Kriebitzsch |
Kriebstein |
Kriegsfeld |
Krien |
Kriesow |
Kriftel |
Krina |
Kritzmow |
Kritzow |
Krogaspe |
Krokau |
Krölpa |
Krombach |
Krombach |
Kromsdorf |
Kronach |
Kronau |
Kronberg im Taunus |
Kronburg |
Kröning |
Kronprinzenkoog |
Kronsgaard |
Kronshagen |
Kronsmoor |
Kronweiler |
Kröpelin |
Kropp |
Kroppach |
Kröppelshagen-Fahrendorf |
Kroppen |
Kröppen |
Kroppenstedt |
Kropstädt |
Krosigk |
Kröslin |
Krostitz  |
Krottelbach |
Kröv |
Kruchten |
Kruckow |
Krüden |
Kruft |
Krugsdorf |
Krukow |
Krukow |
Krumbach (Schwaben) |
Krummbek |
Krümmel |
Krummenau |
Krummendeich |
Krummendiek |
Krummennaab |
Krummesse |
Krummhörn |
Krummin |
Krummwisch |
Krumstedt |
Krün |
Krunkel |
Krusenfelde |
Krusenhagen |
Krüssau |
Krüzen | 
Kublank |
Kubschütz |
Kuchelmiß |
Kuchen |
Kuddewörde |
Kuden |
Kudensee |
Kuhardt |
Kühbach |
Kühdorf |
Kuhfelde |
Kühlenthal |
Kuhlen-Wendorf |
Kühlungsborn |
Kühndorf |
Kuhnhöfen |
Kühren |
Kührstedt |
Kuhs |
Kühsen |
Kuhstorf |
Kükels |
Küllstedt |
Kulmain |
Kulmbach |
Kulpin |
Külsheim |
Külz (Hunsrück) |
Kümbdchen |
Kumhausen |
Kummerfeld |
Kümmernitztal |
Kummerow |
Kummerow |
Kümmersbruck |
Kundert |
Kunrau |
Kunreuth |
Künzell |
Künzelsau |
Künzing |
Kupferberg |
Kupferzell |
Kuppenheim |
Küps |
Kürnach |
Kürnbach |
Kürten |
Kurtscheid |
Kusel |
Küsel |
Kusey |
Küssaberg |
Küsten |
Küstriner Vorland |
Kutenholz |
Kütten |
Kutzenhausen |
Kutzleben | 
Kyllburg |
Kyllburgweiler |
Kyritz |

K